Grecu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andreea Grecu (n. 1994) sportivă română
 Andrei Grecu (1883-1943), delegat la Marea Adunare Națională
 Constantin Grecu (n. 1988), fotbalist român
 Dan Grecu (n. 1950), gimnast și antrenor român
 Florentina Grecu-Stanciu (n. 1982), handbalistă română
 Ion-Cătălin Grecu (n. 1978), deputat român
 Lucia Grecu (1913-1939), activistă legionară
 Mihail Grecu (1916-1998), artist plastic basarabean
 Nicușor Grecu (n. 1992), fotbalist român
 Răzvan Grecu (n. 1999), atlet român
 Sandu Grecu (n. 1960), actor și regizor din Republica Moldova
 Toni Grecu (n. 1959), umorist român
 Vasile Grecu (1885-1972), filolog și bizantinolog român
 Vlad Grecu (n. 1959), scriitor din Republica Moldova
 Voicu Vlad Grecu (1935-2020), profesor universitar doctor docent de fizică atomică și nucleară

Vezi și 
 Grec, Greci (dezambiguizare)
 Greaca
 Greceanu
 Grecescu
 Grekov (Grecov, Hrekov, Hrekiv) (fr)
 Nume (de familie) românești "Gr-"

Nume de familie românești